Amalrich I. bezeichnet folgende Personen:

 Amalrich I. (Jerusalem) (auch Amaury oder Aimery; 1136–1174), König von Jerusalem
 Amalrich I. (Zypern) (auch Aimerich; 1145–1205), König von Zypern und König von Jerusalem